Deqing kan bland annat syfta på:

 Deqing, Huzhou – ett naturskönt härad i Zhejiang-provinsen i östra Kina
 Deqing, Zhaoqing – ett härad i Guangdong-provinsen i södra Kina
 Deqing (häradshuvudort i Kina)

WP:Projekt Kina